Agramonte ist der Familienname folgender Personen:
 Aristides Agramonte y Simoni (1868–1931), kubanisch-amerikanischer Mediziner
 Ignacio Agramonte (1841–1873), kubanischer Rechtsanwalt und Freiheitskämpfer
 Jesús Agramonte (* 1959), kubanischer Handballspieler
 Juan de Agramonte (fl. 1511), spanischer Seefahrer
 Roberto Agramonte (1904–1995), kubanischer Philosoph, Soziologe und Politiker
 Wellingtin Agramonte (* 1989), dominikanischer Fußballspieler